Nachtegaalstraat (Geleen)
Nachtegaalstraat (Hilversum)
Nachtegaalstraat (Haarlem)
Nachtegaalstraat (Utrecht)